Mainland (Canada), dorp op Newfoundland
Mainland (Mid West), plaats in West-Australië
Mainland (Orkney), eiland in Schotland
Mainland (Shetland), eiland in Schotland